Konnektivität (von englisch connect „verbinden“) steht für:

 Konnektivität (Medien), soziale Verbindungen durch Kommunikationssysteme
 Verbindung von Nervenzellen, siehe Gehirn #Rechenleistung und Leistungsaufnahme
 minimale Anzahl an Netzwerk-Verbindungen, die entfernt werden muss, um das ganze Netzwerk aufzulösen, siehe Netzwerk #Auflösung
 Schnittstellenausstattung von IT-Geräten, siehe Schnittstelle

Siehe auch:
 Konnektivitäts-Koordination (AuthInfo)
 konnektiv (Begriffsklärung)
 Konnektor (Begriffsklärung)